55 Batalion Saperów (1939)
 55 Batalion Saperów (LWP)